

Patronymes 
Vassiliev (masculin ; ) ou Vassilieva (féminin ; ), également Vassilieff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par trois lignées nobles et plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Vasilyev (1961-), athlète soviétique.
 Aleksandr Vassiliev (1989-), joueur de hockey sur glace russe.
 Alexandre Vassiliev (1867-1953), historien russe, expert de l'histoire et de la culture byzantines.
Alexandre Vassiliev (1958-), (animateur de télévision, homme d'affaires, président de sa propre fondation)
 Alexandre Vassiliev (1962-), journaliste russe.
 Alexeï Vassiliev (1742-1807), homme politique russe.
 Alexeï Vassiliev (1939-), orientaliste, journaliste et académicien russe
 Alexeï Vassiliev (1971-), violoncelliste russe, recteur du conservatoire de Saint-Pétersbourg 
 Anatoli Vassiliev (1942-), metteur en scène soviétique et russe.
 Anatoli Vassiliev (1946-), acteur soviétique et russe.
 Andreï Vassiliev (), homme politique russe.
 Boris Vassiliev (1937-2000), cycliste russe
 Boris Lvovitch Vassiliev (1924-2013), écrivain et scénariste soviétique
 Boris Mikhaïlovitch Vassiliev (1913-1955), aviateur soviétique.
 
 Fiodor Vassiliev (1850-1873) peintre russe. 
 Ivan Vassiliev (1989-), danseur russe.
 Ivan Vasiliev (1984-), triathlète russe.
 Leonid Vassiliev (1891-1966), physiologiste et parapsychologue soviétique.
 
 
 Sergueï Vassiliev (1900-1959), réalisateur russe.
 
 Vassili Vassiliev (1818-1900), sinologue russe.
 Victor Vassiliev (1987-), biathlète russe.
 Viktor Vassiliev (1956-), mathématicien russe.
 Vladimir Vassiliev (1940-), danseur russe.
 Vladimir Vassiliev (1949-), homme politique russe.

Vassilieva 
 Irina Vassilieva (1980-), gymnaste trampoliniste russe.
 Marie Vassilieff (1884-1957), peintre et sculpteur russe.
 Olga Vassilieva (1960-), historienne et ministre russe
 Sofia Vassilieva (1992-), actrice américaine.
 Tatiana Vassilieva (1977-), violoncelliste russe.
 Vera Vassilieva (1925-), actrice soviétique et russe
Elena Vassiliev (2004), danseuse française

Patronyme russe